Crêt du Midi peut désigner :
 le crêt du Midi, une montagne de France dans le massif du Beaufortain ;
 le crêt du Midi, une montagne de Suisse dans les Alpes valaisannes.

Voir aussi 
 Aiguille du Midi
 
 

Midi